Tampico kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tampico (kommun), Tamaulipas, 
Tampico, 
 Tampico, Chiapas, Frontera Comalapa,

USA 

 Tampico, Illinois, ort, Whiteside County, 
 Tampico (ort i USA, Washington), Yakima County,